Дроздеево — село в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области.

География 
Село находится на берегу речки Ламь в 31 км на северо-восток от города Красный Холм.

История 
В 1793 году в селе была построена деревянная Покровская церковь с 2 престолами, в 1863 году построена каменная Успенская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1784 года.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Мартыновской волости Весьегонского уезда.

С 1929 года село входило в состав Васильковского сельсовета Краснохолмского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Овинищенского района Калининской области, с 1956 года — вновь в составе Краснохолмского района, с 2005 года — в составе Мартыновского сельского поселения, с 2013 года — в составе  Лихачёвского сельского поселения, с 2019 года — в составе Краснохолмского муниципального округа.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1863).

Примечания 

Населённые пункты Краснохолмского района